Löring ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Löring (1934–2005), deutscher Mäzen und Fußball-Vereinspräsident
 Marco Löring (* 1982), deutscher Fußballspieler